Eugen Onegin kan henvise til

 Eugen Onegin, en roman af Aleksandr Pusjkin
 Eugen Onegin (opera), en opera af Tjajkovskij baseret på romanen
 Eugen Onegin (film fra 1911), en russisk film
 Eugen Onegin (film fra 1959), en sovjetisk film